Bernardi ima više značenja:
 Bernardi, Cuneo
 Bernardi, Verona
 Bernardi, Vicenza